

Sport 
 Brixia – società bresciana di Ginnastica artistica
 Brixia Leonessa Nuoto – nome della Associazione Nuotatori Brescia tra il 2007 e il 2011
 Brixia Tour – corsa a tappe maschile di ciclismo su strada
 Brixia Sport SpA – società sportiva che ha preso in carico il progetto del Pro Cycling Team Liquigas-Cannondale

Armi 
 Brixia Mod. 35 – mortaio d'assalto
 Brixia Mod. 1913 – pistola semiautomatica

Altro 
 Brixia – la Brescia dell'Età romana
 Brixia – divinità celtica
 Brixia – dea gallica nella religione gallo-romana
 Brixia – genere di insetti della famiglia Cixiidae
 521 Brixia – asteroide della Fascia principale
 Brixia-Züst – casa automobilistica italiana attiva tra il 1906 e il 1912